Federation Cup 1964 var den anden udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup. Turneringen havde deltagelse af 20 nationer, og alle kampene blev spillet i Germantown Cricket Club i Philadelphia, USA i perioden 1. – 5. september 1964.

Finalen blev vundet af Australien, som besejrede USA med 2-1, og som dermed fik revanche for finalenederlaget året før. Australiens hold bestod af Margaret Court og Lesley Turner Bowrey, mens amerikanerne blev repræsenteret af Billie Jean King, Nancy Richey og Karen Hantze Susman.

Resultater

Kilder 
 Fed Cup   

Fed Cup
Tennis i 1964
Tennis i USA
Sport i Philadelphia